Alvaro Biagini (1935-), footballeur et entraîneur italien ;
 Elisa Biagini (1970-), poétesse et traductrice italienne ;
 Isabella Biagini (1943-2018), actrice et présentatrice italienne ;
 Joe Biagini (1990-), joueur américain de baseball.